Korschiw (ukrainisch ; russische Entsprechung /Korschew) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Korschiw (Kolomyja), Dorf in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Kolomyja
 Korschiw (Sdolbuniw), Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Sdolbuniw
 Korschiw (Luzk), Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Luzk